Маглич:

 Маглич — посёлок в Сербии, в Южно-Бачском округе автономного края Воеводина.
 Маглич — гора, высочайшая вершина Боснии и Герцеговины.
 Маглич — средневековая крепость, находящаяся в 20 км от города Кралево (Сербия) на прибрежном холме реки Ибар.